Тарикат може да се отнася за:

 Тарикат – суфийски религиозен орден
 Тарикат (жаргон) – хитър човек
 Тарикати – албум